

Вилчовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Вилчовці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.